La liste des villes et villages fleuris d'Ille-et-Vilaine dresse le nom des communes récompensées par le concours des villes et villages fleuris dans le département d'Ille-et-Vilaine, en Bretagne.

En 2022, 61 communes du département figurent au palmarès du concours, soit une commune de plus par rapport aux résultats de 2021. De plus, l'Ille-et-Vilaine est récompensé du label Département Fleuri.

Communes labellisées 

L'indication de hausse, de baisse ou de stagnation, pour la catégorie 4 fleurs, correspond au précédent résultat (année 2022 par rapport à 2021). Les autres catégories (3, 2 et 1 fleur) n'ont pas d'indications car leurs différents résultats ne reflètent pas obligatoirement une signification positive ou négative.

Répartition selon le nombre de fleurs 

Les 61 communes sont réparties comme suit :
 4 fleurs : 11 communes. 
 3 fleurs : 23 communes.
 2 fleurs : 10 communes.
 1 fleur : 17 communes.

Liste des communes 

La liste suivante répertorie les communes d'Ille-et-Vilaine labellisées « Ville ou village fleuri » (la ou les communes promues en 2022 sont identifiées en caractères gras) :

4 fleurs

3 fleurs

2 fleurs

1 fleur

Distinctions

Prix nationaux 

 Prix de la diversité végétale : Chartres-de-Bretagne (2017).
 Prix national de l'Arbre : Dinard (2007), Rennes (2004), Chartres-de-Bretagne (1994).

Prix spéciaux 

 Prix de la mise en valeur du patrimoine : Fougères (2010, 2019).

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Concours des villes et villages fleuris
 Liste des villes et villages fleuris de France

Ille-et-Vilaine
Liste en rapport avec le département d'Ille-et-Vilaine